Тума́ново — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу, в котором расположена.

История 

Станция открыта в 1936 году в составе пускового участка Макаров — Поронайск.

Современное название станция получила в 1946 году.

Деятельность 

По параграфу станция способна осуществлять небольшие грузовые отправления со складов и на открытых площадках, приём и отправку контейнеров массой до 5 тонн, а также продажу пассажирских билетов.

На станции останавливаются все пассажирские поезда дальнего следования, курсирующие между Южно-Сахалинском, Тымовском и Ногликами, включая скорый поезд № 001/002 Южно-Сахалинск — Ноглики.

Ссылки 
 Туманово в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Туманово в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области